Пику́льник лада́нниковый, или жабре́й () — травянистое растение, вид рода Пикульник семейства Яснотковые. Произрастает в Европе, Западной Азии и на Кавказе.

Биологическое описание
Однолетнее травянистое сорное растение с четырёхгранным стеблем. В высоту достигает 8—40 см. Листья супротивные, овальноланцетные, зубчатые. Цветки пурпуровые, двугубые, собраны в мутовки.

Примечания

Литература 
 

Яснотковые
Флора Евразии
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Сорные растения